Lascu, și Lașcu sunt nume de familie românești, se referă la una din persoanele:
 Ilie Lascu, un deputat român (ales în județul Brăila)
 Laura Codruța Kövesi, născută Lascu (* 1973, Sfântu Gheorghe)
 Vasile Lascu, un deputat român (ales în județul Brașov)

Lașcu 
 Vasile Lașcu (1857, Chișinău  ?), publicist și scriitor de limba rusă, om politic român

Nume de familie românești